Het 11de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 24 november tot 5 december 1993 in Noorwegen. Zestien landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep I

Groep II

13de/16de plaats

11de/12de plaats

9de/10e plaats

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1993

Handbal in Noorwegen
1993
handbal 1993
Handbal in 1993